Церковь Канделярии — название католических храмов в различных странах.

 Церковь Канделария (Рио-де-Жанейро) — церковь в Рио-де-Жанейро, Бразилия;
 Базилика Канделарии (Канделария) — церковь в городе Канделария, остров Тенерифе, Испания.
 Базилика Канделарии (Медельин) — церковь в городе Медельин, Колумбия.